Сея́д Ха́йрович (; 4 июня 1993, Бругг) — боснийский футболист, защитник «Винтертура».

Карьера

В клубах 
Сеяд воспитанник академии «Грассхоппера». В июле 2009 года он перешёл в «Арсенал». В январе 2012 года был отдан в аренду в клуб Второй лиги «Барнет». Впервые вышел на поле 28 января в матче 28-го тура против «Кру Александры». Всего в турнире Хайрович провёл 10 игр и помог «Барнету» избежать вылета в Национальную Конференцию. После возвращения в «Арсенал» Арсен Венгер стал привлекать молодого футболиста к тренировкам основного состава. 4 декабря 2012-го он впервые попал в заявку клуба на матч Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». В составе лондонцев Хайрович так и не смог сыграть ни одного матча и в августе 2013 года, как свободный агент, вернулся в родной «Грассхоппер». Но и здесь пробиться в состав молодому боснийцу не удалось. За весь сезон Хайрович сыграл всего 46 минут за основной состав «Грассхоппера». В межсезонье Хайровича приобрёл клуб Челлендж-лиги «Винтертур», где Сеад стал полноценным игроком основы, проведя за сезон 33 матча в чемпионате и ещё 2 матча в Кубке страны.

Статистика выступлений 
По состоянию на 10 ноября 2015

В сборных 
В 2009 году Хайрович отправился на юношеский чемпионат мира. Он сыграл 6 матчей на турнире, в том числе финальный, и стал чемпионом мира. С 2010 по 2013 выступал за сборные до 18 и до 19 лет. В июне 2013 года Сеяд, как и его старший брат Изет принял решение выступать за сборную Боснии и Герцеговины.

Личная жизнь 
 Младший брат Изета Хайровича.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Швейцарии
Футболисты Боснии и Герцеговины
Чемпионы мира по футболу среди юношей
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Винтертур»